L'Esquerda (Fenolleda), municipi de la comarca de la Fenolleda (departament dels Pirineus Orientals) 
 Jaciment arqueològic de l'Esquerda
 L'Esquerda (les Masies de Roda)